Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1986/87 war die neunte Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Der Meister der Oberliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Vizemeister zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich für die Aufstiegsrunden der BVL 08 Remscheid, der den Aufstieg schaffte. Hinter ihm qualifizierte sich der zweitplatzierte MSV Duisburg für die deutsche Amateurmeisterschaft, die die Duisburger auch gewannen. In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen Viktoria Goch, die TuS Lindlar und der SV Baesweiler 09 ab. Zur Saison 1987/88 ersetzten diese die Aufsteiger Olympia Bocholt, Rheydter SV, SC Jülich 1910 und SSG Bergisch Gladbach.

Abschlusstabelle 

1986
Fußballsaison 1986/87